Colégio pode ser:

 Colégio - instituição de ensino.
 Colégio (bairro do Rio de Janeiro) - um bairro da cidade brasileira do Rio de Janeiro
 Porto Real do Colégio, Alagoas

Ver também
 Todas as palavras que começam por "Colégio"
 Escola
 Colégio Pedro II
Desambiguação